Luigi Miraglia si può riferire a:

Luigi Miraglia (politico). Sindaco di Napoli e senatore del Regno d'Italia nella XXI Legislatura
Luigi Miraglia (militare). Ammiraglio della Regia Marina e senatore del Regno d'Italia nella XXX Legislatura
Luigi Miraglia (latinista).  Fondatore e direttore dell'Accademia Vivarium Novum e promotore del "metodo natura" nella glottodidassi delle lingue classiche